Ján Cibuľa (né le  en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.

Carrière de joueur

En club 
Ján Cibuľa commence sa carrière professionnelle au MHk 32 Liptovský Mikuláš en Extraliga lors de la saison 1993-1994. Il y reste 8 saisons avant de rejoindre les rangs du HKm Zvolen pendant 6 saisons. En 2002-2003, il joue 23 matchs et les play-off avec le HC Košice.
De 2008 à 2010, il joue de nouveau pour le MHk 32 Liptovský Mikuláš avant de tenter, à 35 ans, sa première aventure à l'étranger à l'Étoile Noire de Strasbourg, club de la Ligue Magnus.

Au niveau international 
Il représente la Slovaquie en 1994 lors du Championnat du monde junior de hockey sur glace. Les Slovaques ont terminé  du mondial C. Ján Cibuľa finit  marqueur du tournoi avec 7 buts et 3 aides (10 points).

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 25 || 4 || 2 || 6 || -- ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 35 || 7 || 5 || 12 || 10 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 1995-1996 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 33 || 4 || 11 || 15 || 16 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 47 || 12 || 13 || 25 || 39 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 40 || 8 || 18 || 26 || 43 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 42 || 17 || 12 || 29 || 28 || 4 || 1 || 0 || 1 || --
|-
| 1999-2000 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 56 || 14 || 24 || 38 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 54 || 18 || 16 || 34 || 22 || 3 || 3 || 1 || 4 || 0
|-
|rowspan="2"| 2002-2003 || HKm Zvolen ||Extraliga || 30 || 4 || 8 || 12 || 19 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|HC Košice ||Extraliga || 23 || 12 || 5 || 17 || 14 || 13 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2003-2004 || HKm Zvolen ||Extraliga || 55 || 21 || 26 || 47 || 44 || 17 || 5 || 6 || 11 || 12
|-
| 2004-2005 || HKm Zvolen ||Extraliga || 52 || 15 || 15 || 30 || 26 || 17 || 3 || 5 || 8 || 8
|- 
| 2005-2006 || HKm Zvolen ||Extraliga || 46 || 14 || 16 || 30 || 58 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2006-2007 || HKm Zvolen ||Extraliga || 52 || 19 || 21 || 40 || 75 || 10 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2007-2008 || HKm Zvolen ||Extraliga || 54 || 14 || 20 || 34 || 28 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2008-2008 || MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga || 52 || 19 || 18 || 37 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga || 38 || 9 || 10 || 19 || 34 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Étoile Noire de Strasbourg || Ligue Magnus ||26||14||14||28||30||15||4||13||17||8
|-
| 2010-2011 || Strasbourg || CdF ||4||2||3||5||4|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Strasbourg || CdL ||6||4||5||9||18||2||0||1||1||0
|-
| 2011-2012 || Strasbourg || Ligue Magnus ||26||4||22||26||24||3||0||1||1||54
|-
| 2011-2012 || Strasbourg ||CdF||4||1||2||3||2|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || Strasbourg ||CdL ||5||1||1||2||0|| || || || || 
|-
| 2012-2013 || Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 3|| 10|| 13|| 18|| 9|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2012-2013 || Strasbourg ||CdF|| || || || || || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Strasbourg ||CdL || || || || || || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Strasbourg || Ligue Magnus || 24|| 10|| 7|| 17|| 10|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || Strasbourg ||CdF|| || || || || || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Strasbourg ||CdL || 5|| 0|| 5|| 5|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2014-2015 || Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 4|| 13|| 17|| 18|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0 
|-
| 2014-2015 || Strasbourg ||CdF|| || || || || || || || || ||
|-
| 2014-2015 || Strasbourg ||CdL || 6|| 3|| 5|| 8|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2015-2016 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1.liga || 35 || 13 || 19 || 32 || 12 || 8 || 1 || 0 || 1 || 4

Au niveau international 

||1994||Slovaquie U20 ||Championnat du monde junior de hockey sur glace || 4|| 7|| 3|| 10|| 6||  Première place du mondial C

Notes et références 

Naissance en novembre 1974
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HC Košice
Joueur de l'Étoile noire
Attaquant de hockey sur glace